Carsten Jørgensen har flere betydninger:

 Carsten Jørgensen – dansk orienteringsløber.
 Carsten Jørgensen (forfatter) – dansk faglitterær forfatter.
 C.V. Jørgensen – dansk sanger og sangskriver